Blömer oder Bloemer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Blömer (1918–2016), deutscher Gymnasiallehrer und Genealoge
 Bernd Blömer (* 1965), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Friedrich Bloemer (1807–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Hans Blömer (1923–2020), deutscher Kardiologe
 Hubert Blömer (1939–2011), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Johannes Blömer (* 1964), deutscher Informatiker
 Kai Blömer (1947–2009), deutscher Journalist
 Karl Blömer (1937–2020), deutscher Bodybuilder
 Richard Blömer (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Rüdiger Blömer (* 1960), deutscher Komponist